Liste der Träger des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich steht für:

 Liste der Träger des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1922)
 Liste der Träger des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)